Балтимор булетси су били Амерички кошаркашки клуб у Америчкој кошаркашкој лиги (АБЛ, 1944–1947), касније у Кошаркашкој асоцијацији Америке (БАА, 1947–1949) и на крају у Националној кошаркашкој асоцијацији (НБА, 1949–1954). Клуб престаје да постоји 27. новембра 1954. са резултатом од 3 победе и 11 пораза у сезони, што их такође чини последњим кошаркашким клубом у НБА лиги који је угашен. Такође, од свих угашених клубова у НБА, они су најдуже били део асоцијације, а уједно су и једини сада непостојећи клуб који је добио шампионат. Балтимор булетси су своје име добили по Феникс шот тауеру; торњу у Балтимору који је некада служио за прављење пушчаних зрна.

Историја франшизе 
 Балтимор булетси (БАА, 1948–1949) – 1 шампионат и 2 плеј-оф појављивања
 Балтимор булетси (НБА, 1950–1954) – 1 плеј-оф појављивање

Резултати по сезонама 
Напомена: П = победе, Г = Губици

Знаменитне личности клуба

Играчи 
 Џон Абрамовић
 Дон Барксдејл
 Волт Бадко
 Реј Елефсон
 Барни Голдберг
 Пол Гордон
 Бади Женет
 Пол Хофман

Тренери 
 Бен Крамер
 Ред Росан
 Бади Женет
 Клер Би
 Фред Сколари
 Чик Рејзер
 Албер Бартелми

Чланови кошаркашке Куће славних 
 Бади Женет (примљен 1994. године, играч, иако је један период био тренер)
 Клер Би (примљен 1968. године, тренер)

Драфт

Референце 

Кошаркашки клубови из Сједињених Америчких Држава
Балтимор